Type 14 – pistola semiautomatica giapponese
Type 14 – cannone giapponese da 105 mm della seconda guerra mondiale
Type 14 – obice giapponese da 105 mm della seconda guerra mondiale
Type 14 – cannone antiaereo giapponese della seconda guerra mondiale
Peugeot Type 14 – modello di automobile francese del 1896
Type 14 Blackwood – classe di fregate della Royal Navy